В данный список включены все виды муравьёв (Formicidae) Кубы. В настоящее время здесь обнаружено более 190 видов и подвидов муравьёв из примерно 40 родов. Список состоит из биноменов (двухсловных названий, состоящих из сочетания имени рода и имени вида) и указанных рядом с ними имени учёного, впервые описавшего данный таксон, и года, в котором это произошло. Два десятка таксонов эндемичны для Кубы, например Atta cubana, Proceratium cubanum, Pheidole similigena и другие. Часть видов с томпонимичными названиями были первоначально описаны с Кубы, но позднее обнаружены в соседних странах (Crematogaster cubaensis, Pheidole cubaensis, Pseudomyrmex cubaensis).

Acromyrmex

Anochetus

Atta

Brachymyrmex

Camponotus



Cephalotes

Cerapachys

Crematogaster

Cylindromyrmex

Cyphomyrmex

Discothyrea

Dorymyrmex

Eurhopalothrix

Forelius

Gnamptogenys

Hypoponera

Leptogenys

Monomorium

Mycocepurus

Myrmelachista

Nylanderia

Odontomachus

Pheidole

Platythyrea

Prionopelta

Proceratium

Pseudomyrmex

Pseudoponera

Rhopalothrix

Rogeria

Sericomyrmex

Solenopsis

Stigmatomma

Strumigenys

Tapinoma

Temnothorax

Tetramorium

Thaumatomyrmex

Trachymyrmex

Trichomyrmex

Wasmannia

Xenomyrmex

Zatania

См. также 
 Список видов муравьёв Мексики
 Список видов муравьёв Колумбии

Примечания

Литература 

 

 Aguayo, C. G. 1937. Nueva especie de hormiga cubana. Memorias de la Sociedad Cubana de Historia Natural 11: 235—236.

 Alayo, D. P. 1974. Introduccion al estudio de los Himenopteros de Cuba. Superfamilia Formicoidea. Academia de Ciencias de Cuba. Instituto de Zoologia. Serie Biologica no.53: 58 pp. La Habana

 Alayo, D. P. & Zayas Montero, L. 1977. Estudios sobre los himenópteros de Cuba. 7. Dos nuevas especies para la fauna mirmecológica Cubana. Poeyana 174: 1-5.

 Baroni Urbani, C. & De Andrade, M.L. 2003. The ant genus Thaumatomyrmex in Cuba. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 76: 263—277.

 Fontenla Rizo, J. L. 1993. Notas sobre el género Macromischa en Cuba, y descripción de una nueva especie. Poeyana 442: 1-7

 Fontenla Rizo, J. L. 1995. Nueva especie de Atta del archipelago cubano. Avicennia 3: 77-86

 Fontenla Rizo, J. L. 1995. Nueva especie de Thaumatomyrmex Mayr de Cuba. AvaCient 13: 20-22

 Fontenla Rizo, J. L. 1995. Refexiones sobre las hormigas «vagabundas» de Cuba. Cocuyo 3: 11-22.

 Fontenla Rizo, J. L. 1997. Notas y sinonimos nuevos de Leptothorax de Cuba. Avicennia 6-7: 47-53

 Fontenla Rizo, J. L. 1997. Nuevas especies de Camponotus de Cuba. Avicennia 6-7: 54-60

 Fontenla Rizo, J. L. 1997. Lista preliminar de hormigas de Cuba. Cocuyo 6:18-21.

 Fontenla Rizo, J. L. 1998. New species of Leptothorax from Cuba. Avicennia 1998 (8-9): 61-68.

 Fontenla Rizo, J. L. 2001. Claves para las especies cubanas del taxon Macromischa [Leptothorax]. Cocoyu 11: 15-17.

 Mann, W. M. 1929. Notes on Cuban ants of the genus Macromischa (Hymenoptera: Formicidae). Proc. Entomol. Soc. Wash. 31: 161—166.

 Portuondo, E. & Jose, L. Fernandez Triana (2004). Biodiversidad del orden Hymenoptera en los macizos montañosos de Cuba Oriental. Boln. S.E.A. 35: 121—136.

 Portuondo, E.; Reyes J. L. (2002). Mirmecofauna de los macizos montañosos de Sierra Maestra y Nipe-Sagua-Baracoa. Cocuyo 12:10-13

 Reyes, J. L. (2005). Inventario de la colección de hormigas (Hymenoptera: Formicidae) del Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad, Santiago de Cuba, Cuba. Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa 36:279-283.

 Rodríguez Velázquez, D.; Mestre Novoa, N. (2002). Lista de los Collembola e Insecta (Coleotera, Dermaptera, Dictyoptera, Mantodea, Diptera e Hymenoptera) de la Sierra de los Órganos, Pinar del Río (Arthropoda: Hexapoda). Cocuyo 12:6-10.

 Wheeler, W. M. (1913). The ants of Cuba. Bull. Mus. Comp. Zool. 54: 477—505.

 Zayas Muñoz, F. de (1982). Entomofauna cubana Tomo VIII. Editorial Científico-Técnica, La Habana, 113 pp.

Ссылки 

Списки:Куба
Куба

Природа Кубы